Mecz o Superpuchar Europy UEFA 2021 został rozegrany 11 sierpnia 2021 roku na Windsor Park w Belfaście pomiędzy Chelsea FC (zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2020/21) a Villarrealem CF (triumfatorem Ligi Europy UEFA 2020/21).

Szczegóły meczu 

2021 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
Piłka nożna w Irlandii Północnej
Sport w Belfaście